Kückenmühle steht für:

 Kückenmühle (Nemitz), siehe Kückenmühler Anstalten
 Kückenmühle (Ronnenberg), Ortslage der Stadt Ronnenberg in Niedersachsen
 Kückenmühle (Stettin), siehe Kückenmühler Anstalten